Командний чемпіонат світу із шахів 1989, що проходив з 27 жовтня по 9 листопада 1989 року в Люцерні (Швейцарія).
Переможцями чемпіонату вдруге поспіль стали шахісти збірної СРСР.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Розподіл місць:
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Віктор Корчной () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Найджел Шорт () — 56,3 % (4½ з 8 очок)
 Любомир Любоєвич () — 55,6 % (5 з 9 очок)
 Друга шахівниця:
 Олександр Бєлявський () — 83,3 % (5 з 6 очок)
 Предраг Ніколич () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Джонатан Спілмен () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 Третя шахівниця:

 Нік де Фірміан () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Аттіла Гроспетер () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Петар Попович () — 60,0 % (3 з 5 очок)
 Четверта шахівниця:
 Рафаель Ваганян ()  — 75,0 % (4½ з 6 очок)
 Маррі Чандлер () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Йожеф Хорват () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Василь Іванчук () — 92,9 % (6½ з 7 очок)
 Ларрі Крістіансен () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Майкл Адамс () — 50,0 % (2½ з 5 очок)
 Роман Ернандес () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Махфуд Будіба () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Бранко Дамлянович () — 85,7 % (6 з 7 очок)
 Михайло Гуревич () — 83,3 % (5 з 6 очок)
 Тібор Толнаї () — 70,0 % (3½ з 5 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Василь Іванчук () — 2915 
 Олександр Бєлявський () — 2833 
 Михайло Гуревич () — 2782

Примітки

Посилання 
 2nd World Team Chess Championship: Lucerne 1989  

Шахові турніри 1989
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Швейцарії
Жовтень 1989
Листопад 1989